Лусе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 185 км на захід від Парижа, 60 км на південь від Кана, 34 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Лусе, Батії, Ла-Курб, Екуше, Сент-Уан-сюр-Мер i Серан було об'єднано в новий муніципалітет Екуше-ле-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лусе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Лусе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн